Stati Uniti d'America
Eagle Point – città della Contea di Jackson, Oregon
Eagle Point – città della Contea di Chippewa, Wisconsin